Gemma Bovery (1997-1999), bande dessinée britannique de Posy Simmonds ;
 Gemma Bovery (2014), film franco-britannique d’Anne Fontaine ;
 Gemma Bovery, feuilleton radiophonique français de France Culture.